Killaloe steht für: 

 Killaloe (County Clare), Ort im County Clare, Irland
 Killaloe (Ontario), Ort in Ontario, Kanada
 Bistum Killaloe, Diözese im County Clare, Irland